Jörg Schulze ist der Name folgender Personen:

* Jörg Schulze (Architekt) (* 1938), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Jörg Schulze (Maler) (1940–1990), deutscher Maler, Grafiker und Radierer
 Jörg Schulze (Physiker) (* 1972), deutscher Physiker und Elektrotechnik-Ingenieur
 Jörg Schulze (Produzent), deutscher Filmproduzent 

Siehe auch:
 Jörg Schulz